Рохожњик може бити:

 Рохожњик (Малацки), насељено мјесто у округу Малацки, Братиславски крај, Словачка Република
 Рохожњик (Хумење), насељено мјесто у округу Хумење, Прешовски крај, Словачка Република